Sergueï Dmitrievitch Barbachiov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Son frère Ivan joue également au hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, il débute dans la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga avec la Krasnaïa Armia, l'équipe MHL du HK CSKA Moscou. Le , il débute avec l'équipe première dans la Ligue continentale de hockey face au Metallourg Magnitogorsk. Avec la Krasnaïa Armia, il décroche la Coupe Kharlamov 2011 en battant en finale les tenants du titre, les Stalnye Lissy, équipe réserve du Metallourg Magnitogorsk, quatre victoires à zéro.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune. Il participe au championnat du monde moins de 18 ans 2011. Battue en demi-finale 3-1 par la Suède, la Russie prend la troisième place face au Canada en s'imposant 6-4.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
2011 : nommé recrue du mois de novembre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Krasnaïa Armia || MHL || 48|| 24|| 21|| 45|| 26|| 4|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 2010-2011 || Krasnaïa Armia || MHL || 53|| 17|| 29|| 46|| 54|| 15|| 1|| 8|| 9|| 20
|-
| 2010-2011 || HK CSKA Moscou || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK CSKA Moscou || KHL || 39|| 2|| 5|| 7|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Krasnaïa Armia || MHL || 15|| 7|| 6|| 13|| 4|| 19|| 5|| 9|| 14|| 26
|-
| 2012-2013 || Krasnaïa Armia || MHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 42|| 1|| 4|| 5|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| THK Tver || VHL || 8|| 3|| 4|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 51|| 6|| 7|| 13|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 8|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Molot Prikamie Perm || VHL || 14|| 4|| 2|| 6|| 6|| 11|| 1|| 5|| 6|| 20
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Sokol Krasnoïarsk || VHL ||26 || 10||9 || 19||9 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| Admiral Vladivostok || KHL || - || - || - || - || - || 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || Admiral Vladivostok || KHL || 35 || 3 || 4 || 7 || 43 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || Sibir Novossibirsk || KHL || 6 ||0|| 	0 ||0 || 2 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|2018-2019 || Sibir Novossibirsk || KHL || 8||0|| 1|| 1|| 6||-|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || Metallourg Novokouznetsk || VHL || 36|| 16|| 19|| 35|| 29|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2019-2020 || SKA-Neva || KHL || 6||0|| 0|| 0|| 0||-|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020 ||Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 26|| 2|| 4|| 6|| 2|| 9|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2020-2021 || Metallourg Novokouznetsk || VHL || 28|| 5|| 9|| 14|| 10|| 15|| 4|| 6|| 10|| 6
|-
| 2020-2021 || Dinamo-Altaï Barnaoul || VHL-B || 1|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Ioujny Oural Orsk || VHL || 47|| 16|| 16|| 32|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Saryarka Karaganda || Kazakhstan || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 15|| 7|| 14|| 21|| 6
|-
| 2022-2023 || HK Tambov || VHL || 14|| 3|| 5|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Dizel Penza || VHL || 19|| 5|| 4|| 9|| 2||

Au niveau international 

| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 6|| 8|| 6|| +5|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en juillet 1992
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Tver
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Naissance à Moscou
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Dizel Penza